a fost un astronom japonez, care lucra la Observatorul Nihondaira. Urata a fost un prolific descoperitor de asteroizi,

În 1978 Urata a devenit primul amator care a descoperit o planetă minoră în ultimii 50 de ani. El a numit-o după fiica sa, Mizuho. După aceasta, în următorii zece ani, numeroși astronomi amatori din Japonia au descoperit 160 de planete minore. Urata a contribuit și la reviste academice ca Advances in Space Research. Unul dintre cei mai activi astronomi amatori din Japonia, Urata a fost și editor la Ephemerides of Minor Planets.

Takeshi Urata a co-descoperit cometa periodică 112P/Urata-Niijima, în 1986. Asteroidul 3722 Urata, descoperit în 1927 a fost denumit în onoarea sa.

Referințe

Nașteri în 1947
Decese în 2012
Astronomi din secolul al XX-lea
Japonezi din secolul al XX-lea
Japonezi din secolul al XXI-lea
Astronomi japonezi
Descoperitori de asteroizi
Descoperitori de comete
Eponime ale asteroizilor